Le sigle CMAR peut désigner en particulier :

 le Crédit mutuel agricole et rural,
 la chambre de métiers et de l'artisanat régionale.

Sigle de 4 caractères